"È lei"/"Speedy Gonzales" – singolo di Remo Germani del 1962
 È lei – album del gruppo I Cugini di Campagna del 1976
 "È lei" – singolo di Edoardo Bennato del 2010